Ada av Holland (; ; ) kan syfta på:
 Ada av Holland (markgrevinna), markgrevinna av Brandenburg (cirka 1163 – efter 1205)
 Ada av Holland, grevinna av Holland (cirka 1188 − 1234/1237)
 Ada av Holland (abbedissa), abbedissa av Rijnsburg (cirka 1208 – 15 juni 1258)